Cerbiatto – cucciolo di cervo
 Cerbiatto – autocarro prodotto dalla [[Officine Meccaniche (azienda)

Altri progetti